Hirsch este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alex Hirsch (n. 1985), realizator de desene animate american
 Elemer Hirsch (1895-1953), fotbalist, antrenor și arbitru evreu român
 Étienne Hirsch (1901-1994), inginer civil francez de origine iudaică și membru al Rezistenței franceze
 Judd Hirsch (n. 1935), actor evreu american
 Judith Hirsch (n. 1948), poet și prozator român, prim-balerină
 Marianne Hirsch (n. 1949) , filolog american, evreică originară din România